То́рмоз (от тюркск. turmaz — подкладка для колёс арбы; по другой версии от  — то, что вставлено в отверстие; дыра, в которой торчит затычка, гвоздь, колышек).

Термин может означать:

Техника 
 Механический тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.
 Барабанный тормоз
 Велосипедный тормоз
 Горный тормоз — автомобильное противооткатное приспособление в виде металлической балки крестообразного сечения с грунтозацепами.
 Стояночный тормоз
 Тормозная двигательная установка
 Тормозной привод
 Тормозная колодка
 Тормозная система
 Тормоз-замедлитель
 Останов — вид механического тормозного устройства, предназначенный для остановки и удержания груза на весу.
 Гидравлический тормоз
 Гидродинамический тормоз

Железнодорожный транспорт 
 Железнодорожный тормоз
 Воздушный тормоз Вестингауза
 Тормоз Казанцева
 Тормоз Матросова
 Магниторельсовый тормоз
 Перекрыша — поддержание постоянного давления в железнодорожных пневматических тормозах.
 Тормозной башмак
 Тормозная позиция
 Вагонный замедлитель

Электрическое торможение 
 Электрическое торможение
 Реостатное торможение
 Рекуперативное торможение
 Рекуперативно-реостатное торможение
 Реверсивное торможение
 Динамическое торможение

Авиация и космонавтика 
 Аэродинамический тормоз (воздушный тормоз)
 Двигательная установка космического аппарата
 Парашютно-тормозная установка
 Реверс (авиация)

Огнестрельное оружие 
 Дульный тормоз — устройство на стволе оружия для уменьшения силы отдачи при стрельбе.
 Тормоз отката — устройство, уменьшающее откат ствола пушки.
 Противооткатные устройства

Другое 

 «Тормоза» — запаздывание реакции системы реального времени.
 «Тормоз», в разговорной речи — человек с замедленными реакциями.
 Тормоз (фильм)
 «Тормоз» — художественный фильм, США, 2012 год.